SMQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sampit (Indonesia)